En linguistique : un francisme est un usage en langue française particulier à la France 
En politique : le Parti franciste était un mouvement fasciste en France  actif de 1933 à 1944.